F42 steht für:
 F42 (Ungarn), eine Hauptstraße in Ungarn
 F42 (Paralympics), eine Startklasse der paralympischen Sportarten